Benediktinerinnenkloster Paris steht für:

 Benediktinerinnenkloster Paris (Rue Cassette), ein Priorat der Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament in Paris von 1654 bis 1792
 Benediktinerinnenkloster Paris (Rue Tournefort), ein Priorat der Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament in Paris von 1808 bis 1975